El Camp Municipal d'Esports és un estadi de futbol on juga el Club de Futbol Balaguer.

Referències 

Estadis de futbol de Catalunya